Фредерик Лайонел Хитчман (; 3 ноября 1901, Торонто — 12 января 1969, Гленс-Фолс) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Карьера

Игровая карьера 
Поиграв на любительском уровне за «Оттаву Эдинсбург», в феврале 1923 года стал игроком клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», выиграв в том же сезоне в составе этой команды Кубок Стэнли. Следующие полтора сезона в составе «Сенаторз», он был основным защитником, пока в январе 1925 года его не обменяли в «Бостон Брюинз».

В составе «Брюинз» он стал одним из ключевых защитников, по итогам сезона 1926/27 «Брюинз» вышли в Финал Кубка Стэнли, где проиграли «Оттаве Сенаторз» в серии со счётом 2-0. По окончании сезона он стал капитаном «Брюинз», сменив завершившего карьеру Спрага Клегхорна. Хитчман был капитаном команды в течение трёх сезонов, выиграв в 1929 году первый в истории «Брюинз» Кубок Стэнли и второй в своей карьере.

После сезона 1930/31 новым капитаном «Брюинз» стал Джордж Оуэн, а Хитчман отыграл за эту команду ещё два с половиной сезона, завершив карьеру игрока в феврале 1934 года в возрасте 32 лет.

Тренерская карьера и служба в полиции 
Работал главным тренером команд «Бостон Кабс» (1935—1936) и «Спрингфилд Индианс» (1938—1939), а с 1936 по 1938 был ассистентом главного тренера в «Бостон Брюинз».

Завершив тренерскую карьеру, вернулся в Королевскую канадскую конную полицию, продолжив службу в звании сержанта.

Признание и смерть 
По окончании игровой карьеры, 22 февраля 1934 года его игровой номер «3» был выведен из клубного обращения «Брюинз».

Умер 12 января 1969 года в возрасте 67 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Спрингфилд Индианс»